HMS Scotsman — название двух кораблей Королевского флота Великобритании. Дано в честь жителей Шотландии.

 HMS Scotsman (1918) — эскадренный миноносец типа S. Спущен на воду в 1918 году. Отправлен на слом в 1937 году.
 HMS Scotsman (P243) — подводная лодка типа S. Спущена на воду в 1944 году. Разобрана в 1964 году.